Deze pagina bevat een lijst van personages uit Smeris, inclusief hoofd- en bijrollen.

Hoofdpersonages 
Theo Kamp Theo Kamp is een rechercheur die na een knokpartij met een topcrimineel tijdelijk wordt gedegradeerd naar het Hennep-rooiteam van Willem Niessen. Theo Kamp heeft nogal een kort lontje en heeft snel de neiging om zijn handen te gebruiken. Willem Niessen, de partner van Theo krijgen een zaak die hun leven in gevaar brengt. Na het gevolg van een heftige schietpartij, krijgen Theo en Willem meteen de rijksrecherche op hun dak. Theo vertelt aan de rijksrecherche dat het noodweer was op dat moment. Nadat Theo en Willem een getuige hadden gevonden, wordt hij vervolgens dood aangetroffen. Theo en Willem krijgen een vermoeden dat er een mol actief is binnen het korps. Theo verdenkt Jozias Blok hiervan, maar heeft zelf geen enkel bewijs. Na een aantal weken raakt Theo meteen verliefd op collega Maartje van Vught en ze krijgen vervolgens een relatie. Niet veel later komt Theo erachter dat Maartje niet te vertrouwen is en doet hij een schokkende ontdekking uit haar verleden. Ondertussen praten Theo en Willem niet meer tegen elkaar, nadat Theo erachter is gekomen dat Willem de opdracht heeft gekregen van OvJ Blok om hem te ontmaskeren. Theo en Willem zijn erachter gekomen dat Maartje de mol blijkt te zijn in het korps, maar willen dit nog niet openbaar maken. Aan het einde van het eerste seizoen wordt Kamp beschoten in zijn woning door een huurmoordenaar. Kamp wordt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en is zelfs daar niet veilig. Theo besluit dan dat hij zijn eigen dood in scène gaat zetten zodat hij niet afgemaakt kan worden door Achmatov. Na zijn herstel, is hij op zoek naar zijn vader Robert Kamp.

Willem Niessen Willem Niessen is een rechercheur die net als Theo beland is in het Hennep-rooiteam en wordt sindsdien de partner van hem. Willem geeft leiding in de eerste zaak binnen het hennep-team en heeft dan al geen vertrouwen in zijn collega Theo. Samen krijgen ze een zaak die nogal een invloed heeft op hun leven en grote consequenties heeft. Zonder overleg gaat Theo zijn eigen gang om de criminelen op heterdaad te betrappen zonder overleg met Willem. Na de vluchtpoging, raken twee criminelen zwaar gewond en vlucht er één op een motor, Leon Duinkerk. Willem en Theo krijgen een seintje van een getuige die gezien blijkt te hebben van het schietincident. Willem krijgt van Jozias Blok de opdracht om Theo Kamp te ontmaskeren en krijgt een zender mee om vervolgens Theo te confronteren. Theo weet uiteindelijk tot Willem door te dringen en beiden zoeken uit of Blok een mogelijke mol is. Intussen zijn Willem en Theo bezig de mol te ontmaskeren en verdenken hiervan OvJ Blok.

Maartje van Vught Maartje van Vught is een rechercheur die samenwerkt met Theo en Willem. Theo en Maartje krijgen meteen een klik en raken zelfs verliefd op elkaar. Theo ontdekt al snel dat Maartje niet te vertrouwen is en wil haar verraden bij teamchef Marcel. Door een foto waar Maartje en Leon Duinkerk opstaan, denkt Theo dat zij een relatie hebben of hadden en dat Maartje dat verzwegen heeft in het onderzoek. Niet veel later ziet Willem ook de foto waarop te zien is dat Maartje en Leon een mogelijke relatie gehad hebben en verdenken Theo en Willem Maartje als de mol. Maartje wordt door Theo en Willem geconfronteerd en weet Maartje meer over de transporten die Leon Duinkerk wil laten vervoeren. Vervolgens laten Theo en Willem Maartje langs gaan bij Leon om verhaal te halen over de transporten. Maartje besluit vervolgens niet mee te werken aan het plan van Theo en Willem en gaat haar eigen gang om Leon advies te geven over de transporten voor meer geld. Uiteindelijk besluit Maartje mee te werken aan het plan om ze te pakken en weet Leon Duinkerk hiermee weg te komen. Aan het einde van het seizoen biedt Theo een uitweg voor Maartje om haar te laten gaan. Na een paar maanden op de vlucht, keert Maartje terug naar Tilburg. Ze heeft gehoord dat Theo Kamp is begraven en gaat bij Willem langs voor verhaal.

Erik-Jan Bol Erik-Jan Bol is een collega binnen de recherche en lost samen met zijn teamgenoten Theo, Willem, Maartje en Harold de moordzaken op. Nadat Theo op de vlucht is geslagen, krijgt Erik-Jan de opdracht van Jozias Blok om te observeren bij het huis van Willem.

Harold Bergkamp Harold Bergkamp is een collega binnen het hennep-rooiteam .

Marcel Verweij Marcel Verweij is binnen het Hennep-rooiteam de teamchef. Na de schietpartij krijgt Marcel de opdracht om Theo Kamp te schorsen, maar hij besluit hem in dienst te houden en vertelt OvJ Blok dat de fout bij Justitie ligt en geeft Theo de opdracht om zijn excuses aan te bieden aan Blok. Vervolgens brengt Marcel nieuws aan Theo dat hij en Willem partners worden. Op de eerste dag kunnen Theo en Willem het al niet met elkaar vinden en gaan hiermee naar Marcel. Willem wil niet langer samenwerken met Theo en wil een andere partner.

Sam de Koning Sam de Koning is een rechercheur in de stad Amsterdam. Sam de Koning komt samen met haar collega Arthur Mulder naar Tilburg om de liquidatie-zaak op te lossen van rechercheur Theo Kamp. Het korps van Amsterdam heeft als snel een nieuwe collega nodig en Willem Niessen wordt tijdelijk overgeplaatst naar Amsterdam.

Terugkerende personages 
Tessa de Bruyn Tessa is de dochter van Angela de Bruyn en de stiefdochter van Willem Niessen. Willem en Angela zijn al een paar jaar samen waardoor Tessa een goede band heeft gekregen met haar stiefvader Willem. Als de twee rechercheurs Willem en Theo bezig zijn met het oplossen van een moordzaak, wordt Tessa hierbij betrokken. Als Willem voor werk naar het ziekenhuis gaat, ontmoet Tessa ondertussen een meisje Gaby Faassen. Haar broer Emiel Faassen ging op bezoek in het ziekenhuis bij Donna en liep toevallig Tessa tegen het lijf. Na hun eerste ontmoeting van Tessa en Emiel, raakt Tessa meteen verliefd op hem. Tessa krijgt een telefoontje van Emiel om elkaar beter te leren kennen en ze spreken samen ergens af. Tessa gaat samen met nieuwe vriendin Gaby Faassen naar een feest en leert de familie Faassen beter kennen. Ze wordt samen met haar vriendin Gaby Faassen gegijzeld gehouden in ruil voor een deal met Willem. Tessa en Gaby hebben maar één doel en dat is ontsnappen uit de plek waar ze gegijzeld worden gehouden.

Angela de Bruyn Angela is de vrouw van rechercheur Willem Niessen en heeft een dochter Tessa. Angela woont samen met Willem en Tessa in Tilburg.

Jozias Blok Jozias Blok is de Officier van Justitie uit Tilburg en gaat over het Hennep-rooiteam. Jozias Blok heeft al sinds het begin dat Theo zich in het team bevindt, een kijkje op hem. Hij ziet hem bij iedere zaak als hoofdverdachte en geeft vervolgens Willem Niessen de opdracht om Theo Kamp te ontmaskeren. Blok wordt zelf ook door Theo Kamp verdacht als mol, maar hij kan geen enkel bewijs tegen hem beginnen.

Freddy van Nuenen Freddy van Nuenen is een oude bekende van Theo en gaat bij hem langs om verhaal te halen over het schietincident van afgelopen avond.

Leon Duinkerk Leon Duinkerk is een crimineel die ontdekt wordt door Theo en Willem. Tijdens een schietpartij, weet Leon Duinkerk te ontsnappen en raken zijn vrienden zwaargewond door een auto-ongeluk. Theo komt erachter dat Maartje in het verleden een relatie gehad heeft met Leon door foto's die hij vindt in het huis van Maartje. Maartje en Leon kennen elkaar van de middelbare school en kregen een relatie. Nadat Maartje was aangenomen op de politieacademie maakte Maartje het uit omdat ze erachter kwam dat Leon foute vrienden had en zich verwikkelde in criminele activiteiten. Leon kon niet accepteren dat het over was tussen hun en chanteerde Maartje met een opgenomen filmpje.

Emiel Faassen Willem en Theo ontmoeten Emiel Faassen in het ziekenhuis en hij krijgt kort daarna een relatie met Tessa, de stiefdochter van Willem. Willem komt er uiteindelijk achter dat Emiel contactpersoon is tussen de criminelen en dat hij niet deugt. Willem probeert dit verschillende keren duidelijk te maken aan Tessa, maar zij gaat haar eigen gang. Willem besluit samen met Theo achter Emiel Faassen aan te gaan en te ontdekken waar hij mee bezig is. In een noodsituatie schiet Willem Emiel Faassen neer nadat hij een vuurwapen op Willem gericht hield. Emiel Faassen overlijdt ter plekke. Tessa verdenkt Willem ervan dat hij hem expres heeft neergeschoten.

Gaby Faassen Gaby Faassen is de vriendin van Tessa.

Mick Faassen Mick Faassen wordt gebruikt als lokaas door Theo en Willem om zo de ontvoerders van Tessa en Gaby te pakken.

Bettina Blok Bettina is de vrouw van Officier Jozias Blok. Bettina is niet gelukkig met haar huwelijk en ze kiest ervoor om rechercheur Theo te verleiden en hoopt met hem gelukkig te worden. Theo vindt het geen goed plan om met Jozias' vrouw een geheime relatie te beginnen. Bettina kiest er dan uiteindelijk voor om te scheiden van Jozias en een nieuwe start te maken zonder hem. Jozias geeft Theo de schuld ervan dat zijn vrouw van hem is gescheiden.

Thomas Mertens Thomas Mertens is een van de ontvoerders van Tessa. Thomas krijgt de opdracht van zijn opdrachtgever om de stiefdochter van Willem te gijzelen in ruil voor geld. Willem en Theo beweren het geld niet te hebben en zetten alles op alles om Tessa daar levend vandaan te halen. In een ijshockeystadion houden Thomas en zijn partner Wessel Tessa en Gaby Faassen gegijzeld totdat Willem een andere oplossing heeft gevonden om aan het geld te komen. Tessa en Gaby weten te ontsnappen, maar het loopt uiteindelijk slecht af voor Gaby nadat Thomas haar heeft neergeschoten. Tessa weet nog net op tijd weg te springen voor de kogels. Willem en Theo arriveren niet veel later in het ijshockeystadion en zien dat Gaby het niet heeft gehaald. Thomas neemt Tessa mee naar een andere plek. Thomas neemt Tessa mee naar Freddy van Nuenen en Theo en Willem sluiten een deal met de ontvoerders van Tessa.

Arthur Mulder Arthur Mulder is een rechercheur en collega van Sam de Koning. Na een liquidatie op Theo Kamp, worden hij en zijn collega Sam de Koning op deze zaak gezet om te onderzoeken wie het gemunt heeft op rechercheur Kamp.

Robert KampRobert Kamp is de vader van Theo. Aan het einde van het eerste seizoen probeerde Robert zijn zoon te waarschuwen voor een liquidatie op hem. Theo raakt daarbij zwaargewond in het ziekenhuis. Robert is aan het werk als infiltrant bij Guy Moliers. Nadat Theo en Willem hebben ontdekt waar de ontvoerders van Tessa zich schuilhouden, wordt er ineens geschoten door een sniper waarbij de twee ontvoerders omkomen. Theo komt uiteindelijk oog in oog te staan met zijn vader en stelt hem de vraag waarom hij al die tijd niets van zich liet horen. Robert houdt nog liever zijn geheim voor zich en is uit op het geld dat Theo en Willem verborgen houden op de boot van Theo. Willem raakt in contact met Neelie van Leeuwen van TCI en vertelt dat Robert Kamp voor hun werkt als infiltrant. Robert krijgt verschillende keren de opdracht om zijn zoon om te leggen. Nadat Willem naar de plek gaat waar vrouwenhandel wordt gepleegd, wordt hij onder schot gehouden door Thomas Mertens. Thomas neemt Willem mee naar de plek waar hij via de webcam informatie moet geven over Freddy van Nuenen. Vervolgens krijgt Robert de opdracht om met Willem af te rekenen door hem te laten verdrinken in een zwembad. Theo en Sam komen net op tijd. Tijdens een nieuwe lading vol met tankwagens, werkt Robert samen met zijn zoon Theo en de politie om Guy Moliers op heterdaad te betrappen. Moliers komt er snel genoeg achter dat Robert dubbelspel speelt en hij geeft Thomas de opdracht om Robert af te maken. Tijdens een schietpartij op het terrein raakt Robert gewond en zetten Theo, Willem en Sam de achtervolging in op Thomas en Moliers. In een noodweersituatie schiet Theo in de rug van Thomas Mertens waar hij ter plekke aan zijn verwondingen overlijdt en weet Moliers te ontsnappen. Robert overleeft op het nippertje aan zijn verwondingen en rust uit op een veilige plek. Nadat Robert zich weer iets beter voelt, gaat hij langs bij Sam de Koning samen met Arthur Mulder. Het blijkt dat Mulder en Robert een tijdje hebben samengewerkt en samen confronteren ze Sam. Vervolgens rekent Robert af met Arthur Mulder en Sam de Koning waarbij ze allebei om het leven komen. Robert probeert de moord op Sam en Arthur in de schoenen te schuiven van Willem Niessen. Willem laat het er niet bij zitten dat hij voor de moorden gaat opdraaien en gaat langs bij Robert en wil van hem horen dat hij zijn collega's heeft omgelegd. Theo en Willem zijn hun leven niet meer zeker nadat Robert een poging heeft gedaan om Willem om te leggen en Theo en Robert raken oog in oog in een gevaarlijke situatie. Robert wil een team vormen met zijn zoon. Theo moet kiezen tussen zijn vader of zijn collega en besluit vervolgens Robert neer te schieten uit noodweer en Robert overlijdt ter plekke.

Guy Moliers Moliers is de baas van de criminelen en heeft Thomas en Robert die voor hem werken. Wat Molier echter niet weet is dat Robert infiltreert bij zijn transporten en dat het Robert zijn doel is om Moliers op heterdaad te betrappen tijdens de transporten. Moliers heeft Nicolai Achmatov de opdracht gegevens om rechercheur Willem Niessen om te leggen omdat hij te veel informatie heeft over hun transporten. Wat echter Moliers ook niet weet is dat Theo Kamp nog leeft, nadat hij Achmatov ook de opdracht had gegeven om hem uit de weg te ruimen. Achmatov hoort toevallig dat Theo Kamp nog leeft en Moliers laat hem langsgaan bij Theo op zijn nieuwe woonboot. Tijden een vechtpartij tussen Achmatov en Maartje, komt hij om het leven en komt Moliers een man tekort. In een restaurant waar Moliers vaak zit de dineren, ontmoet hij Maartje. Hij ziet aan haar dat het niet goed met haar gaat en hij laat Maartje tijdelijk bij hem logeren. Theo Kamp krijgt te horen dat Maartje zich bevindt in het appartement bij Moliers en gaat daar op af. Theo en Moliers lijken elkaar te kennen van vroeger en Theo biedt Moliers aan om hem te helpen met de transporten omdat Thomas Mertens is aangehouden voor ontvoering van Tessa. Op grond van te weinig bewijs tegen Thomas komt hij weer vrij en laat Moliers Theo niet de transporten doen maar heeft hij een ander klusje voor hem. Theo heeft geen keuze dan te doen wat hij zegt want hij dreigt anders Maartje wat aan te doen. Theo wil niet langer op de vlucht slaan voor Moliers en geeft zichzelf over. Vervolgens wordt Theo wakker in een loods waar hij zit vastgebonden op een stoel. Meerdere malen wordt Theo gemarteld en Moliers kan verder met zijn transporten. Maartje wil niet langer aanzien dat Theo wordt gemarteld en ze belt de politie. Tijdens een steekpartij weet Theo de partner van Moliers om te leggen en de komt de politie net op tijd. Moliers wordt dan aangehouden en overgebracht naar de politiecel. Onderweg laat rechercheur Arthur Mulder de auto stoppen en schiet hij zijn eigen collega neer en vervolgens Guy Moliers waarbij hij aan zijn verwondingen overlijdt.

David de Maas David de Maas is de Officier van Justitie van het politiekorps in Amsterdam. De Maas wordt al een tijdje gechanteerd door Moliers en hij weet niet dat hij daar Roxy voor gebruikt. David raakt met Roxy in contact door een toevallige ontmoeting voor zijn huis. Aan Roxy de taak om OvJ David de Maas te verleiden zodat Moliers iets in handen heeft om De Maas te chanteren. David heeft dan ook geen andere keuze dan te doen wat Moliers hem oplegt.

Esther "Roxy" de Boer Esther is een meisje dat zich voordoet als Roxy. Esther heeft de opdracht gekregen om OvJ David de Maas zover te krijgen seks met haar te hebben zodat Guy Moliers, de Maas onder druk kan zetten met een deal.

Neelie van LeeuwenNeelie van Leeuwen werkt voor TCI en heeft Robert Kamp in haar infiltratiemissie toegevoegd. Robert Kamp krijgt de taak om te infiltreren in de bende van Moliers en een moment te vinden om hem achter de tralies te krijgen. Het onderzoek wordt al snel in gevaar gebracht nadat er steeds meer mensen van af weten. Willem Niessen doet ook onderzoek naar Neelie en komt er via haar achter dat Robert infiltreert bij Moliers en brengt Theo hiervan op de hoogte. Willem doet ook een ontdekking over Robert zijn partner, die hij om het leven heeft gebracht.

Overzicht 
Legenda

Smeris